Walther Graef ist der Name folgender Personen:

* Walther Graef (Politiker, 1873) (1873–1937), deutscher Jurist und Politiker (DNVP), MdR
 Walther Graef (Politiker, 1875) (1875–1939), deutscher Verleger und Politiker (DNVP), MdL Preußen